Micheil Saakaszwili – ur. w 1967 r. gruziński polityk, były prezydent tego państwa
 Grigorij Saakaszwili – postać fikcyjna, jeden z głównych bohaterów książki Janusza Przymanowskiego pt. Czterej pancerni i pies i serialu telewizyjnego, będącego jej ekranizacją